Kalutara peut désigner :
 Kalutara, ville du sud du Sri Lanka.
 Kalutara (district), district où elle est située.